Granton (Tasmanië), een plaats in Australië
 Granton (Nova Scotia)
 Granton (Ontario)
 Granton (Schotland)
 Granton (Verenigde Staten)

 Grantown-on-Spey, een plaats Schotland